Das Beaver Building (offiziell 1 Wall Street Court) ist ein 15-stöckiges Hochhaus in Lower Manhattan, New York City. Die Architekten Clinton & Russell entwarfen das Gebäude, welches von 1903 bis 1904 erbaut wurde. Es befindet sich in der 82–92 Beaver Street im Financial District von Manhattan. Bekannt ist es vor allem durch den erstmaligen Einsatz von Otis-Fahrstühlen in den USA. Die längste Zeit seines Bestehens diente das Beaver Building als Geschäftsgebäude und beherbergte unter anderem die New Yorker Kakaobörse. Von 2004 bis 2006 wurde es zum Wohnhaus mit 126 Eigentumswohnungen umgestaltet. Für die Filmreihe John Wick diente das Gebäude als Außendrehort des fiktiven Continental Hotels.

1996 wurde es von der New York City Landmarks Preservation Commission unter Denkmalschutz gestellt.

Siehe auch 
 Liste von Bügeleisengebäuden weltweit

Weblinks 

 New York City Landmarks Preservation Commission - Denkmalschutzbericht (PDF-Datei; 6,83 MB)
 Emporis: Datenübersicht

Erbaut in den 1900er Jahren
Hochhaus in Manhattan
Denkmal im National Register of Historic Places (New York)
Dreieckiges Bauwerk